Bendungan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bendungan, Purworejo, by, 
 Bendungan, Wonosobo, by, 
 Bendungan, Kebumen, by, 
 Bendungan, Sragen, by, 
 Bendungan, Temanggung, 
 Bendungan, Subang, by, 
 Bendungan, Jonggol, by, 
 Bendungan, Ciawi, by, 
 Bendungan, Cilegon, by, 
 Kecamatan Bendungan, distrikt, Jawa Timur, 
 Bendungan, Cirebon, by, 
 Bendungan, Gajahmungkur, by, 
 Bendungan, Pasuruan, by, 
 Bendungan, Jombang, by, 
 Bendungan, Klaten, by, 
 Bendungan, Karangmojo, by, 
 Bendungan, Wates, by, 
 Bendungan, Pabelan, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar